Чихра́дзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чихрадзе, Александр Львович (род. 1975) — российский футболист.
 
 Чихрадзе, Дмитрий Георгиевич (1922—1979) — советский футболист, тренер.
 Чихрадзе, Пикрия (род. 1966) — грузинский политик.